A categoria de Equipes femininas de Espada foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 22-23 de Julho de 2014.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Posicionamento

5°–8° lugar

9°–12° lugar

13°–16° lugar

Classificação final

References
 Bracket
 classificação Final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014